Віза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 120 км на північ від Марселя, 45 км на північ від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 790 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2010,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Візан на сайті французького Національного інституту географії
 Візан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Візан 
 [ Розташування муніципалітету Візан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз